Misthia steht für

 Misthia (Lykaonien), antike Stadt in Kleinasien
 Titularerzbistum Misthia, vom früheren Bistum dieser Stadt abgeleitetes Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche